UNU – album studyjny polskiego zespołu Perfect,
 United Nations University (UNU) – uniwersytet w Tokio, założony i współfinansowany przez ONZ